Georges Richou (1850-1934), administrateur de société
 Jacques Richou (1944-), général français ;
Joanne Richoux (1990-) autrice française ;
 Louis Joseph Richou (1748-1839), homme politique français
 Madeleine Richou (1901-1987), professeur de français et résistante française
 Robert Richoux (1914-1983), homme politique français

Voir aussi 
 Hôtel Richou à Angers